Plusieurs communes françaises possèdent une voie nommée Quai Sainte-Catherine : 
 
Quai Sainte-Catherine à Bordeaux ;
Quai Sainte-Catherine à Honfleur ;
Quai Sainte-Catherine à Nancy.